Acanthomenexenus är ett släkte av insekter. Acanthomenexenus ingår i familjen Phasmatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Referenser

Noter

Externa länkar 

Spökskräckor
Acanthomenexenus